Ljusnetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ljusnetjärnarna, sjö i Torsby kommun,  (1,33 km²)
Ljusnetjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (1,1 ha)
Ljusnetjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (21,3 ha)
Ljusnetjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (12,7 ha)

Se även
Ljustjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn